Temu es el nombre de tres especies arbóreas sudamericanas de la familia de las mirtáceas:
Blepharocalyx cruckshanksii, una mirtácea endémica de Chile, llamada también temú o palo colorado.
Luma apiculata, una especie de los bosques templados de Chile y Argentina, llamada también arrayán, palo colorado o quetri.
Myrceugenia exsucca, también distribuida por Chile y Argentina, cuyos otros nombres comunes son pitra, picha, peta o patagua.
 Es el nombre de un sinónimo del género '''''Blepharocalyx.